Gabriel Zwilling, anche Gabriel Didymus o Gabriele Didimo (1487-Torgau, 1558) – pastore protestante tedesco
 David Zwilling (Abtenau, 1949) – sciatore alpino austriaco, già campione del mondo nella discesa libera